Stora Idtjärn kan syfta på:
Stora Idtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Stora Idtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,

Se även
Idtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn